Northside Sports Club é um clube amador de futebol das Ilhas Cayman. Possui registros de participação na primeira divisão nacional em temporadas passadas.

Clubes de futebol das Ilhas Cayman